Neuf-Novembre  ou IX-Novembre ou 9-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
9 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique, à Quévy : événement non attesté, possiblement la chute du mur de Berlin en Allemagne, le  (cf. infra)

En France, 
 Le  : Bataille de Coulmiers dans le Loiret durant la guerre franco-allemande de 1870.
 Le  : Évacuation d'Anould dans les Vosges par l'armée allemande qui prépare un front de résistance à l'avancée des Alliés.
 Le  : La chute du mur de Berlin en Allemagne, qui marque le début de la réunification allemande, est rappelée partout en Europe.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 9 de Noviembre » ou « Nueve de Noviembre »
 Argentine : événement non connu (peut être identique à celui du Pérou proche) :
 « Avenida 9 de Noviembre », à  (alias Hipólito Yrigoyen ou Negra Muerta), dans la province de Jujuy.
 Pérou, le  : date importante dans la révolte de Túpac Amaru II :
 « Avenida 9 de Noviembre », à  Camaná, dans la Région d'Arequipa.
 « Avenida 9 de Noviembre », à Urubamba, dans la Région de Cuzco.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
09